Strohhalm steht für:

 Getreidehalm, einzelnes trockenes Stroh
 Trinkhalm

Siehe auch:
 ein Künstlerclublokal in Braunschweig, siehe der strohhalm